Erie Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Erie Township (Illinois)
 Erie Township (Indiana)
 Erie Township (Kansas)
 Erie Township (Michigan)
 Erie Township (Minnesota)
 Erie Township (North Dakota)
 Erie Township (Ohio)